Esther Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Esther Lake (British Columbia), im Alberni-Clayoquot Regional District
 Esther Lake (Kenora District, Ontario)
 Esther Lake (Sudbury District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Esther Lake (Alaska), in der Valdez-Cordova Census Area
 Esther Lake (Minnesota), im Cook County
 Esther Lake (Nebraska), im Cherry County